Баренбо́йм — фамилия. Известные носители:

 Баренбойм, Александр Михайлович (1913—1976) — советский фтизиатр
 Баренбойм, Арон Борисович (род. 1935) — советский учёный в области механики
 Баренбойм, Даниель (род. 1942) — израильский дирижёр и пианист аргентинского происхождения.
 Баренбойм, Исаак Юлисович (1910—1984) — советский теоретик и практик мостостроения, Герой Социалистического Труда.
 Баренбойм, Лев Аронович (1906—1985) — советский музыкальный педагог.
 Баренбойм, Пётр Давидович (1948—2021) — советский и российский адвокат.

Примечания